Freistadt (německy „svobodné město“) může znamenat:

 Freistadt – město v Horním Rakousku

nebo německý název obcí:

 Fryštát – část města Karviná
 Fryšták – město v okrese Zlín
 Hlohovec – město na Slovensku
 Frysztak – vesnice v Podkarpatském vojvodství v Polsku
 Slobozia – město v Rumunsku